St. Johann und Paul steht für:

 St. Johann und Paul (Graz), Kirche in Graz
 Waldkapelle St. Johann und Paul, Kapelle in Schönau am Königssee, Bayern

Siehe auch:
 Santi Giovanni e Paolo